Don't Miss the Train är No Use for a Names andra album. Det släpptes 1992.

Låtar på albumet
 "Born Addicted"
 "Thorn in My Side"
 "Looney Toon"
 "Tollbridge"
 "Hole"
 "Another Step"
 "Don't Miss the Train"
 "Watching"
 "Punk Points"
 "Tan in a Can"
 "Death Doesn't Care"
 "Get Out of This Town"

Musikalbum 1992